Elbasan (prefectuur), een prefectuur van Albanië
Elbasan (district), een district in die prefectuur
Elbasan (stad), de hoofdstad van dat district en van de prefectuur
Elbasan Arena, voetbalstadion in deze stad